Власть может означать: 

 Власть — возможность и способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их сопротивлению.
 Политическая власть — способность одного человека или группы лиц контролировать поведение и действия граждан и общества, исходя из общенациональных или общегосударственных задач.
 «Власть» — российский научно-политический журнал, выходящий с 1993 года.
 Власть — концепт (категория) когнитивной лингвистики.

Фильмы 
 «Власть» (англ. The Power) — американский кинофильм 1968 года. В основе фильма одноимённый научно-фантастический рассказ Фрэнка Робертсона.
 «Власть» (англ. Ascendancy) — кинофильм 1983 года, страна Великобритания, режиссёр Эдвард Беннет.
 «Власть» (англ. Power) — американский кинофильм 1986 года режиссёра Сиднея Люмета о коррупции в политике и о влиянии власти на людей.
 «Власть» (англ. Vice) — американский кинофильм 2018 года режиссёра и сценариста Адама Маккея о Дике Чейни и Джордже Буше-младшем.

См. также 
 Власти — чины ангелов второго лика.
 «Коммерсантъ-Власть» — российский общественно-политический еженедельный журнал.
 Официальная власть — исторически сформировавшееся общественное образование (объединение), занимающееся управлением.